Logothetis ist der Familienname folgender Personen:

 Anestis Logothetis (1921–1994), griechisch-österreichischer Komponist
 Dimitri Logothetis, US-amerikanischer Schauspieler, Regisseur und Filmproduzent
 Nikos Logothetis (* 1950), Biologe und Kognitionswissenschaftler